Mankell er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Carl Abraham Mankell (1802–1868) – svensk komponist
 Gustaf Adolf Mankell (1812–1880) – svensk komponist
 Henning Mankell (komponist) (1868–1930) – svensk komponist
 Henning Mankell (1948-2015) – svensk forfatter
 Julius Mankell (1828–1897) – svensk militærhistoriker og politiker
 Otto August Mankell (1838–1885) – svensk arkitekt

Efternavne